TVI, en análisis matemático, puede hacer referencia a:

 El teorema del valor intermedio, sobre funciones continuas.

Además, en televisión, puede referirse a:
 Televisão Independente, canal de televisión portugués.
 Tamil Vision International, canal de televisión en Tamil de Toronto, Canadá.
 TV Igualada, canal de televisión de Cataluña.
 TVi, canal de televisión de Baleares.
 TVI Express como Travel Venture International Multinivel (MLM) de Viajes y Turismo.
 Televisión Interactiva S.A. (TVI S.A.), matriz de los canales Vía X, Zona Latina, Bang TV y ARTV.
 TVI (Televisión internacional), conjunto de canales internacionales.
 Televisión Iwate (TVI), un radiodifusor de televisión en Morioka, Prefectura de Iwate, Japón.